Baute ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Baute (* 1974), venezolanischer Sänger
 Victor Baute (* 1972), spanischer Boxer
• Eine Baute ist in der Schweizer Amtssprache ein Bauwerk